Lebanon puede referirse a varias cosas:

Geografía 

Varios lugares de Estados Unidos:

 Lebanon (Connecticut)
 Lebanon (Dakota del Sur)
 Rising Sun-Lebanon (Delaware), un lugar designado por el censo.
 Lebanon (Illinois)
 Lebanon (Indiana)
 Lebanon (Kansas)
 Lebanon (Kentucky)
 Lebanon (Maine)
 Lebanon (Misuri)
 Lebanon (Nebraska)
 Dos lugares del estado de Nueva Jersey:
 Lebanon, un Borough en el condado de Hunterdon.
 Lebanon (Nueva Jersey), un municipio del mismo condado.
 Lebanon (Nueva York)
 Lebanon (Nuevo Hampshire)
 Lebanon (Ohio)
 Lebanon (Oklahoma)
 Dos regiones del estado de Oregón:
 Lebanon, una ciudad den el condado de Linn.
 South Lebanon, un lugar designado por el censo del mismo condado.
 Tres regiones del estado de Pensilvania:
 Lebanon, un condado.
 Lebanon, una ciudad dentro del condado homónimo.
 Lebanon South, un lugar designado por el censo dentro del mismo condado.
 Lebanon (Tennessee)
 Lebanon (Virginia)
 Dos regiones del estado de Wisconsin:
 Lebanon, un lugar designado por el censo, el cual en el censo de 2010 tenía una población de 204 habitantes.
 Lebanon, pueblo en el condado de Dodge que en el censo de 2010 tenía una población de 1659.

Uno de los nombres del Líbano.

Otros 

 Bolonia de Lebanon, un embutido originario de Pensilvania.